See You Again — дебютный сингл американской певицы Майли Сайрус из её дебютного студийного альбома Meet Miley Cyrus, вышедший 22 декабря 2007 года под лейлами Walt Disney Records и Hollywood Records. Он был спродюсирован Антониной Армато и Тимом Джеймсом.

Позже, Rock Mafia сделали ремикс этого сингла и выпустили в качестве второго сингла со студийного альбом Майли Сайрус «Breakout» в следующем году.

История релизов

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Синглы 2007 года
Песни 2007 года
Дебютные синглы 2007 года
Песни Майли Сайрус
Синглы Hollywood Records
Песни, написанные Майли Сайрус